Vichnevski (masculin ; ) ou Vichnevskaïa (féminin ; ) est un nom de famille d'origine russe, ayant de nombreuses autres transcriptions comme Vichnievski, Vichnevsky, Vichnievsky, Vichnevskiĭ, Vichnevskii, Vichnievskii, ou avec -sh- Vishnevski, Vishnevsky, Vishnievski, Vishnievsky, Vishnevskii, Vishnievskii, ou avec -w- Vichnewski, Vichniewski, Vichnewsky, Vichniewsky, ou en .

Employé seul, il peut désigner (par ordre alphabétique sur le prénom) :
 Anatoli Vichnevski (1935-2021), démographe-économiste soviétique puis russe
 Dmitri Vichnevski (1990-), joueur russe de hockey sur glace
 Galina Vichnevskaïa (1926-), soprano russe
 Galina Vishnevskaya (1994-), biathlète kazakhe
 Ivan Vichnevski (1988-), joueur russe de hockey sur glace
 Laurence Vichnievsky (1955-), magistrate française
 Vikenti Vichnevski (1781-1855), astronome et géographe russe
 Vitali Vichnevski (1980-), joueur russe de hockey sur glace
 Vsevolod Vichnevski (1900-1951), dramaturge et scénariste russe

Voir aussi
  (etc.), noms d'origine polonaise

Patronyme russe